La séropositivité est un terme médical indiquant le résultat positif d'un examen sérologique dans le cadre de maladies auto-immunes ou infectieuses, comme le sida ou la Covid-19.
 Dans le langage courant, séropositif désigne le plus souvent un patient ayant contracté le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).